Phókión, Plutarkhosz szerint Phókosz fia
 Athéni Phókión (i. e. 402 – i. e. 318), Idomeneusz írt róla, Plutarkhosznál maradt fenn az életrajza, athéni sztratégosz, Platón és Xenokratész barátja